Јиржи из Кунштата и Подјебрада, у српској литератури познат и као Ђорђе Пођебрад (; 23. април 1420, Подјебради — 22. март 1471, Праг), био је краљ Чешке од 1458. до смрти. На краљевски положај га је довело племство, тако да је, после дуже времена, био први владар домаћег, чешког порекла. Био је следбеник хуситског учења. После његове смрти, Чешком владају стране династије, пољски Јагелони и аустријски Хабзбурзи.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

 Jiří z Poděbrad v KDO BYL KDO
 Jiří z Poděbrad na www.husitstvi.cz
 Český král Jiří z Poděbrad

Рођени 1420.
Умрли 1471.
Краљеви Чешке